De Whyte-baardvogel (Stactolaema whytii) is een vogel uit de familie Lybiidae (Afrikaanse baardvogels).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor in het oostelijke deel van Centraal-en zuidoostelijk Afrika en telt 6 ondersoorten:
 Stactolaema whytii buttoni: het noordelijke deel van Centraal-Zambia.
 Stactolaema whytii stresemanni: zuidwestelijk Tanzania en noordoostelijk Zambia.
 Stactolaema whytii terminata: het Iringa gebied (het zuidelijke deel van Centraal-Tanzania).
 Stactolaema whytii angoniensis: oostelijk Zambia en westelijk Malawi.
 Stactolaema whytii whytii: van zuidelijk Tanzania tot zuidoostelijk Malawi en noordwestelijk Mozambique.
 Stactolaema whytii sowerbyi: van oostelijk Zimbabwe tot het westelijke deel van Centraal-Mozambique.

Externe link
Avibase

Lybiidae
Dier uit het Afrotropisch gebied
IUCN-status niet bedreigd